Джеффри Джулиано (; род. 11 сентября 1958, Рочестер, Нью-Йорк) — американский писатель и киноактёр, получивший наибольшую известность как автор биографий участников The Beatles Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона, а также лидера группы The Who Пита Таунсенда. Книги Джулиано переведены на голландский, французский, немецкий, итальянский, японский, польский, португальский, испанский и вьетнамский языки.

До того, как стать писателем, Джулиано работал на рекламное агентство Vickers & Bensons в Торонто. Будучи вегетарианцем, он в течение около полутора лет изображал клоуна Рональда Макдональда в шоу «The Ronald McDonald Safety Show». В 1990 году он заявил, что не хочет больше зарабатывать на смерти животных и эксплуатации детей. Впоследствии он выступил с обличающими корпорацию «Макдональс» заявлениями и извинился за участие в распространении лжи: «Я промывал мозги молодым людям, убеждая их поступать неправильно. Я хочу извиниться перед детьми во всем мире за то, убеждал их покупать и отдавать миллионы долларов на убийство животных».

В 1997 году он изменил свое юридическое имя на «Джаганнатха Даса».

Биография 
Джулиано родился младшим из 5 детей в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Его детство прошло в маленьких городках Альбион и Олькотт. Когда Джулиано исполнилось 12 лет, он вместе с матерью переехал жить во Флориду, в город Тампа. Там он впервые заинтересовался искусством (в особенности актёрским) и индуистской философией.

Библиография 
 The Beatles / A Celebration
 John Lennon My Brother (Julia Baird) (Introduction Paul McCartney)
 Dark Horse / The Life & Art Of George Harrison
 Blackbird / The Life & Times Of Paul McCartney
 The Beatles Album / Thirty Years Of Music & Memorabilia
 The Rolling Stones Album / Thirty Years Of Music And Memorabilia
 Paint It Black / The Murder Of Brian Jones
 Behind Blue Eyes / A Life Of Pete Townshend
 The Illustrated John Lennon
 The Illustrated Paul McCartney
 The Illustrated George Harrison
 The Illustrated Jimi Hendrix
 The Illustrated Elvis Presley
 The Illustrated Eric Clapton
 Vagabond Heart / Rod Stewart The Unauthorized Biography
 Two Of Us / John Lennon & Paul McCartney Behind The Myth
 The Lost Beatles Interviews (with Vrnda Devi)
 The John Lennon Interviews (with Vrnda Devi)
 Things We Said Today / Conversations With The Beatles (with Vrnda Devi)
 Glass Onion / The Beatles In Their Words (with Vrnda Devi)
 Gloria / The Authorized Biography Of Gloria Hunniford (with Gloria Hunniford)
 Lennon In America / Based In Part On The Lost Lennon Diaries 1971—1980
 Compassionate Cuisine (with Vrnda Devi)
 Revolver / A Secret History Of The Beatles (with Avalon Giuliano-Bowden)

Примечания 

Писатели США
Актёры США
Родившиеся в Рочестере (Нью-Йорк)
Персоналии:Индуизм в США
Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Брокпорте